Huit navires et un établissement côtier ont porté le nom de HMS , selon le nom du blaireau européen, en anglais .

Navires
 Badger, un navire armé de 14 canons lancé en 1745 et coulé en 1762 ;
 Badger, un brick de 14 canons  acheté en 1776 mais abandonné en 1777 ;
 Badger, un autre brick acheté en 1777 et revendu en 1782 ;
 Badger, une canonnière dotée de 3 canons, anciennement bateau du Pays-Bas, acheté en 1794 et revendu en 1804 ;
 Badger, un bateau lancé en 1808 démantelé en 1864 ;
 Badger, un bateau lancé en 1854. Il porta également le nom de HMS Ranger, mais fut rebaptisé avant son lancement. Le bateau fut démantelé en 1864 ;
 Badger, un bateau lancé en 1872 et revendu en 1908 ;
 Badger, un destroyer lancé en 1911 et vendu en 1921 ;
 Badger, un établissement côtier situé près de Harwich. Il fut ouvert en 1939 et fermé en 1946, mais continua de servir pour les autorités portuaires jusqu'en 1992.

Nom de bateau de la Royal Navy